Sportaši godine Sportskih novosti je godišnja nagrada za sportaše koju dodjeljuju Sportske novosti.

Zagrebački športski dnevni list Sportske novosti od 1952. godine priređuje godišnji izbor za najboljeg sportaša i sportašicu. Od 1990. godine dodjeljuje se nagrada i za najbolji muški i ženski sportski sastav iz Hrvatske. Izbor vrši žiri sastavljen od športskih novinara iz brojnih domaćih uredništava. Ovom prigodom dodjeljuje se i trofej "fair-play" za korektnu gestu u sportu. 1996. godine, dodjeljena je nagrada za najboljeg sportaša u posljednjih 50 godina a to priznanje je pripalo Hrvatskom najtrofejnijem košarkašu Krešimiru Ćosiću.

Rekorderke s osam osvojenih nagrada među hrvatskim sportašicama su Janica Kostelić i Sandra Perković, dok su kod sportaša pet puta nagradu osvajali Ivica Kostelić, Goran Ivanišević i Dragutin Šurbek.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija i Hrvatska rukometna reprezentacija po šest su puta osvojile nagradu za mušku ekipu godine, a Hrvatska ženska samostrel reprezentacija je pet puta bila proglašena za žensku ekipu godine.

Osvajači

Sportaši godine

Sportašice godine

Muške ekipe godine

Ženske ekipe godine

Sportovi

Izvori 

Sportske novosti
Sportaši godine Sportskih novosti